Ljestvice i sastavi liga četvrtog stupnja hrvatskog nogometnog prvenstva u sezoni 2020./21.  
Kao posljedica pandemije COVID-19 u svijetu i Hrvatskoj odigravanje natjecanja je bilo otežano, te je dolazilo i do prekida pojedinih liga.

4. NL Bjelovar-Koprivnica-Virovitica 
Klubovi iz Bjelovarsko-bilogorske, Koprivničko-križevačke i Virovitičko-podravske županije.  
Također i kao IV NL BJ-KC-VT 

 Izvori:  
 rsssf.org  
 sofascore.com  
 tipscore.com  
 "Glas Podravine"

4. NL Čakovec - Varaždin 
Klubovi iz Međimurske i Varaždinske županije.

 Izvori:  
 rsssf.com  
 zns-varazdin.hr, 4. NL ČK-VŽ 2020/2021  
 zns-varazdin.hr, 4. NL ČK-VŽ 2020/2021, wayback  
 zns-varazdin.hr, Službeno glasilo 4. NL ČK-VŽ  
 zns-varazdin.hr, Službeno glasilo 4. NL ČK-VŽ, br. 273  
 sofascore.com

4. NL NS Rijeka 
Klubovi iz Istarske, Ličko-senjske i Primorsko-goranske županije.

 Izvori:  
 rsssf.com  
 sofascore.com  
 tipsscore.com  
 sportcom.hr, ljestvica  
 sportcom.hr, rezultati

MŽNL Slavonski Brod - Požega 
Klubovi iz Brodsko-posavske i Požeško-slavonske županije. 

 Izvori:  
 rsssf.com  
 Sofa score, ljestvica

1. ŽNL Dubrovačko-neretvanska

1. ŽNL Splitsko-dalmatinska

ŽNL Šibensko-kninska

1. ŽNL Zadarska

Povezani članci  
 1. HNL 2020./21. 
 2. HNL 2020./21. 
 3. HNL 2020./21. 
 5. rang HNL-a 2020./21. 
 6. rang HNL-a 2020./21. 
 7. rang HNL-a 2020./21. 
 Hrvatski nogometni kup 2020./21.

Vanjske poveznice  
  sofascore.com, Croatia Amateur

Izvori 
 
  rsssf.com, Croatia 2020/21 - Fourth Level 
  

2020-21
 4